Novotta Ferenc (1924 körül – 2001) magyar fotóművész, a Magyarok Világszövetsége lap, illetve a Magyar Hírek munkatársa
 Novotta Ferenc (1949) magyar fotóművész, az előző fia

Jegyzetek